Kopřiva může znamenat:

botanika
 Kopřiva – rod Urtica z čeledi kopřivovitých
 Kopřiva dvoudomá
 Kopřiva lužní
 Kopřiva žahavka

příjmení
 Kopřiva (příjmení) – více nositelů příjmení 

 v plurálu
 Kopřivy (časopis) – satirický časopis

Související články 
 Kopřivka
 Kopřivák
 Kopřivná
 Kopřivnice (rozcestník)

Externí odkazy